Agulhas kan syfta på:

 Agulhas II – ett sydafrikanskt isbrytande försörjnings- och polarforskningsfartyg
 Kap Agulhas – den afrikanska kontinentens sydligaste punkt
 Agulhas nationalpark – en nationalpark vid Afrikas sydligaste udde
 Agulhasströmmen – en varm havsström i Indiska oceanen
 Agulhaslärka – en fågel i familjen lärkor